A estrada municipal 524 (M524) é uma estrada que liga Grijó de Parada e Carocedo a   N 217  no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)